Бжеско:

 Бжеско — город в Польше, входит в Малопольское воеводство, Бжеский повят.
 Бжеско — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Бжеский повят (Малопольское воеводство).
 Бжеско-Окоцим — пассажирская и грузовая железнодорожная станция в селе Окоцим.